Бартошова — чешская фамилия. Известные носительницы:

 Бартошова, Алена (род. 1944) — чехословацкая лыжница.
 Бартошова, Ивета (1966—2014) — чешская певица и актриса.
 Бартошова, Мария (более известна под фамилией Майерова; 1882—1967) — чешская писательница, журналистка, общественная деятельница.